Hückel ist der Name folgender Personen und Unternehmen:

 Erich Hückel (1896–1980), deutscher Chemiker und Physiker
 Fritz Hückel (1885–1973), tschechoslowakischer Automobilrennfahrer und Unternehmer
 Johann Hückel (1814–1880), mährischer Hutfabrikant
 Walter Hückel (1895–1973), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Hückel (1936–2019), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Kleinautowerke Fritz Hückel, ehemaliger tschechoslowakischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 J. Hückel’s Söhne, Hutfabrikant aus Neutitschein in Mähren